Krasen – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Krasen – wieś w Bułgarii, w obwodzie Ruse